18. Mistrzostwa Europy w short tracku 2014 odbyły się w Dreźnie w Niemczech w dniach 17–19 stycznia 2014 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali o medale w 12 konkurencjach.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Kobiety

Wielobój

500 m

1000 m

1500 m

3000 m

Sztafeta

Mężczyźni

Wielobój

500 m

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w short tracku